

Скужець — гміна в Седлецькому повіті Мазовецького воєводства
 Скужець — село в гміні Скужець Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Скужець — село в гміні Цехановець Високомазовецького повіту Підляського воєводства